Бого́риди — фамилия. Известные носители:
* Богориди, Стефан (1775 или 1780 −1859) — высокопоставленный османский государственный деятель болгарского происхождения, отец А.Богориди.
 Богориди, Александр (Алеко-паша, 1823—1910) — турецкий дипломат.

См. также 
 Вогориде